Canal 13.2 fue un canal temático de noticias chileno propiedad de Canal 13 y operado por Secuoya Chile, emitido en simultáneo vía streaming y en el subcanal .2 de su múltiplex de televisión digital terrestre, añadiendo la señal 13.2 de Santiago en 2017. Durante 2020, la señal se expande a regiones. A fines del 2021 ha cesado sus transmisiones, sin previo aviso.

Historia

2008-2011: Tele13 Online 

A inicios de 2008, VTR convoca a licitación pública para asignar una frecuencia de alcance nacional para una señal de noticias locales que acompañase el lanzamiento de CNN Chile, producida en un joint venture por Turner Latin America — hoy WarnerMedia Latin America - y la cablera propiedad de. Entre cinco empresas, VTR opta por el proyecto de TVN, Canal 24 Horas, en agosto de 2008; Canal 13 decide entonces reformular su propuesta Teletrece 24/7, y decide convertirlo en un canal de noticias por Internet llamado Tele13 Online, el que sería emitido a través del sitio web de Teletrece a través de una señal en vivo y contenidos bajo demanda. 

La programación consistía mayoritariamente en los noticieros nacionales de Canal 13 y 13C — Teletarde, Teletrece, Telenoche, En boca de todos - y las ediciones regionales de Valparaíso y Concepción, además de los espacios Efecto Dominó, Chile Debate,  Contacto, Estamos conectados — conducido por la periodista Soledad Onetto - y Tele13 Mundo, conducido por la corresponsal en Europa, Matilde Burgos. Además, se emitían boletines horarios exclusivos para la señal en línea, adicionales a Teletrece a la Hora.

En marzo de 2010, el canal anunció que la señal comenzaría a estar disponible en su múltiplex de televisión digital terrestre junto a 13C, que emite en la señal 13.2 hasta mediados de 2014. Sin embargo, su salida al aire no se concreta hasta casi una década más tarde. 

El 1 de agosto de 2010, Tele13 Online se suma a la grilla de los cableoperadores GTD Manquehue y WiTV de Telsur en el canal 130, a pesar de que Canal 13 inicialmente había descartado su emisión en TV paga; el cambio de decisión pudo haberse motivado por la fuerte competencia entre CNN Chile y Canal 24 Horas.

En 2011, el departamento de prensa toma la decisión de poner fin a Tele13 Online; el boletín final en vivo fue emitido el 6 de enero de 2011 a las 20 horas.

2016-2021: T13 Móvil / T13 en vivo 
El 26 de abril de 2016, junto al debut de un nuevo sitio web, el departamento de prensa relanza la señal bajo el nombre de T13 Móvil. Al igual que su antecesor, emitía únicamente a través de Internet, y su programación consistía en repeticiones de reportajes de Contacto, notas emitidas en las diferentes ediciones de Tele13, y emisiones simultáneas de los noticieros nacionales de la señal abierta.

Con el paso del tiempo, se suman a la parrilla programas de archivo y de producción propia para la señal, como Digan la verdad en la Web — espacio deportivo donde se muestran primero los goles del campeonato nacional antes de emitirlos en la edición central —, D13 Motos y entrevistas desde la sala de redacción emitidas en simultáneo por Facebook Live, además de los noticieros regionales de Valparaíso y Concepción, y los programas de Tele13 Radio Mesa central, Conexión T13 y Página 13.

El 28 de diciembre de 2017, T13 Móvil comienza a emitir en la señal 13.2 del múltiplex de Canal 13 en TDT en resolución 480i.

Diferencias entre las señales de TDT e Internet 
Desde el 19 de marzo de 2018, el subcanal 13.2 deja de retransmitir la programación de T13 en vivo entre las 21 horas y la 1 de la madrugada del día siguiente, emitiendo series, telenovelas y películas; mientras, la señal en www.t13.cl retransmite la edición central de T13, notas de emisiones anteriores y programas propios en esa misma franja. Durante el resto del día, la señal de T13 en vivo se emite en simultáneo en ambas plataformas. 

El 29 de marzo de 2018, la señal cambia de nombre a 13.2 en la TDT. El 12 de junio de 2019, 13.2 pasa a emitirse en resolución 1080i.

Llegada a regiones y emisión de TV Educa Chile 

A inicios de abril de 2020 y de forma paulatina, Canal 13 habilitó su segunda señal digital en varias capitales regionales donde ya poseía cobertura en TDT, retransmitiendo inicialmente la señal principal de dicho canal. El jueves 16 de abril de 2020, tras el acuerdo entre el CNTV y ANATEL, la señal de TV Educa Chile se emite a nivel nacional en el subcanal .2 de Canal 13 entre las 7 de la mañana y las 22 horas; una vez finalizadas las transmisiones diarias, T13 en vivo ocupa la transmisión hasta las 6:59 horas del día siguiente. 

Tras el anuncio de la transformación de TV Educa Chile a NTV, 13.2 vuelve a emitir la programación de T13 en vivo en simulcast bajo su esquema habitual desde inicios de abril de 2021. A partir del tercer trimestre de ese año se incrementan las horas de transmisión en conjunto con Tele13 Radio.

A fines del 2021, el canal sale del aire por la TDT, mientras que su señal online T13 En Vivo sigue en emisión.

Equipo periodístico 

 Director General de Prensa: Enrique Mujica
 Editor Jefe de Noticias: Alfredo Ramírez 
 Editores: José Miguel Alfaro, José Carlos Prado, Paula Sierra, Cristian Steffens, José Carlos Pérez, Rodrigo Eyzaguirre, Elías Sánchez, Alejandro Caroca, Mauro Kahn
 Productor: Sebastián Vargas

Conductores

Actuales

Conductores anteriores

Véase también 
 Teletrece
 Tele13 Radio
 CNN Chile
 24 Horas (canal de televisión de Chile)

Referencias

Enlaces externos 
 

Televisión por internet
Canales de televisión de noticias
Canal 13 (Chile)
Canales de televisión desaparecidos de Chile